L'Obert d'Estoril 2018, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2018, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 6 de maig del 2018 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

El tennista local João Sousa va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès, esdevenint el primer tennista nascut a Portugal que guanya aquest torneig. L'ex-tennista Lleyton Hewitt va tornar a jugar un torneig de tennis en categoria de dobles junt al seu deixeble Alex de Minaur, com ja van fer en tres torneigs de principis de temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018